Мотор може да се отнася за:
 Двигател
 Мотоциклет (разговорно)